la Via Calimala,  une ruelle mal famée de Florence au Moyen Âge, où était installée lArte du même nom.
 Arte di Calimala : la corporation marchande du drap à Florence pendant la Renaissance italienne, 
 les Arti di Calimala,  les 7 Arts majeurs initiés par lArte di Calimala développant d'autres corporations.
 Calimala, le tome 7 édité en 2001 chez Glénat de Mémoires de Cendres du dessinateur Philippe Jarbinet, aventures qui se passent à Florence.

Florence